Weinstabl ist der Familienname folgender Personen:

 Reinhard Weinstabl (* 1958), österreichischer Unfallchirurg
 Robert Weinstabl (* 1983), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Rupert Weinstabl (1911–1953), österreichischer Kanute